Sovjetunionens militære ordner og dekorationer"

Heltehædersbevisninger

Militære og civile ordner

Militære medaljer

Referencer 
 Paul D. McDaniel, Paul J. Schmitt (1997). The Comprehensive Guide to Soviet Orders and Medals, Historical Research Llc
 Paul J. Schmitt (2006). Echoes of War: Researching Soviet Military Decorations, Lorton
 The Soviet Military Awards Page – Soviet Orders

Militære ordner og dekorationer